La Coppa della Regina della Pace 2006  è stata la prima edizione del torneo calcistico, svoltasi dal 28 ottobre al 4 novembre 2006 in Corea del Sud.

Squadre

Stadi
 Seoul World Cup Stadium, Seul
 Suwon World Cup Stadium, Suwon
 Changwon Civil Stadium, Changwon
 Cheonan Baekseok Stadium, Cheonan
 Gimhae Stadium, Gimhae
 Masan Stadium, Masan

Risultati

Turno eliminatorio

Gruppo A

Gruppo B

Finale

Note

Collegamenti esterni
   sul sito ufficiale
  Scheda sulla Coppa della Regina della Pace 2006 a cura di RSSSF.com

Calcio nel 2006
Coppa della Pace